HBT est un sigle que peut désigenr :
 Hydrogen breath test (en français, test respiratoire à l'hydrogène), un outil de diagnostic médical ;
 HB Technologies (où HB sont les initiales du fondateur, Hamid Benyoucef), une entreprise algérienne spécialisée dans le secteur de la sécurité numérique.

Voir aussi 
 Knack HBT Roeselare (où HBT signifie handball team), un club de handball belge